Wiosną 1936 drużyna piłkarska Dinama Moskwa wzięła udział w pierwszych Mistrzostwach ZSRR, które wygrała.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Za zwycięstwo przyznawano 3 pkt, za remis 2 pkt, a po porażce drużyna otrzymywała 1 pkt.

1936 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w sezonie 1936